Klosterbach bezeichnet folgende Flüsse:

 Klosterbach (Alsenz), Nebenfluss der Alsenz, Rheinland-Pfalz
 Klosterbach (Auenbach), Quellfluss des Auenbachs, Sachsen
 Klosterbach (Brenz) – zwei Zuflüsse der Brenz im Stadtgebiet von Herbrechtingen im Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Klosterbach (Brenz, Riedmühle), rechter Zufluss bei Riedmühle, Stadtteil Bolheim
 Klosterbach (Brenz, Herbrechtingen), rechter Zufluss in Herbrechtingen
 Klosterbach (Donau), linker Zufluss der Donau bei Schwenningen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Klosterbach (Große Aue), ein Fluss im Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Klosterbach (Holdersbach), rechter Zufluss des Holdersbachs (zum Neckar) bei Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Klosterbach, Oberlaufname bis etwa Klosterdorf des Kaltbach (Nutzgraben), rechter Oberlauf des Nutzgrabens (zum Laimbach, zum Ehebach) bis nahe Ruthmannsweiler, beide Orte zur Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Klosterbach (Schupbach), linker Zufluss des Schupbachs gegenüber Büchelberg, Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Klosterbach (Schwarzbach), ein Fluss im Kreis Gütersloh und der kreisfreien Stadt Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Klosterbach (Steinenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Steinenbachs (zur Wiese) bis vor Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Klosterbach (Varreler Bäke), ein Fluss im Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Klosterbach (Triesting), linker Zufluss der Triesting, Bezirk Baden (Niederösterreich)
 Klosterbach (Wildbach), ein Fluss in der Gemeinde Kloster, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark